Алекса́ндр Анато́льевич Дени́сов (; род. 3 июня 1973, Енакиево, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — украинский спортивный , телеведущий, директор телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» и «Футбол 3».

Биография 
Мать — Тамара Викторовна, ветеран педагогического труда, долгое время работала завучем в школе № 1. Отец — Анатолий Александрович, был знаменитым в городе преподавателем вокала.

Окончил Донецкую государственную академию управления.

Телевизионная карьера 
Карьеру на ТВ начал в начале 2000-х гг., пройдя личное собеседование у Бориса Колесникова. Очень быстро из рядового журналиста превратился в редактора и ведущего программы «Футбольный уик-энд», а позже — возглавил спортивную редакцию телеканала «Украина».

В 2008 году стал директором специализированного телеканала «Футбол» (в арсенале трансляций матчи чемпионатов Украины, Италии, Испании, Англии, Франции, Германии, Бразилии, Аргентины).

В 2011 году был запущен второй телеканал — «Футбол +» (канал платный, без рекламы, транслирует в основном матчи европейских чемпионатов).

30 ноября 2013 года каналы пережили ребрендинг и ренейминг, и начали называться «Футбол 1» и «Футбол 2».

В 2012 году во время Чемпионата Европы по футболу вместе с дочерью Олега Блохина Ириной вел специальный проект «Великий футбол» (позже именно эта программа сменила «Футбольный уик-энд» на канале «Украина»).

С августа 2013 года соведущими Денисова были российский эксперт Юрий Розанов и экс-футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко.

В 2014 году, после зимнего футбольного межсезонья, Юрий Розанов не вернулся в эфир. Позже Розанов разорвал сотрудничество из-за политической ситуации на Украине.

Его место в программе занял украинский комментатор и ведущий Виктор Вацко.

Награды и достижения 
В 2012 году получил звание Заслуженного журналиста Украины.

В 2012, 2015 и 2016 годах Александр Денисов получил награду «Телетриумф» в номинации «Лучший ведущий спортивных программ».

В 2009 году «Футбольный уик-энд» с Александром Денисовым был признан лучшей спортивной программой Украины.

В 2015 и 2016 годах программа «Великий футбол» с Александром Денисовым была признана лучшей спортивной программой Украины.

Примечания

Ссылки 
 Олександр Денисов.

Спортивные журналисты Украины